Nerman är ett svenskt efternamn, som burits av bland adra:

 Amanda Nerman (1841–1919), skådespelare
 Bengt Nerman (1922–2016), litteraturhistoriker, författare och journalist
 Birger Nerman (1888–1971), arkeolog och författare
 Claes Ulrik Nerman (1792–1852), jurist, landshövding
 Einar Nerman (1888–1983), konstnär
 Einar Nerman (gymnast) (1865–1940), gymnast och militär
 Gustaf Nerman (1827–1913), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Janne Nerman (1844–1920), bokhandlare
 Peggy Nerman (1923–2009), målare
 Ture Nerman (1886–1969), journalist, poet och politiker
 Wilhelm Nerman (1855–1926), arkitekt, ingenjör och byggmästare

Svenska efternamn